Villa Elise (Tegelen)
 Welgelegen (Rijswijk)